Diese Liste enthält alle Studentenverbindungen, die in Jena ansässig sind. Aufgrund des Verbots von Korporationen während der Zeit der DDR mussten viele Verbindungen Jena verlassen, nach der Wende 1989/90 ist nur ein Teil nach Jena zurückgekehrt.

Mit der Gründung der Urburschenschaft 1815 in Jena hatte das dortige Korporationswesen großen Einfluss auf die folgenden Entwicklungen unter den Studenten im deutschsprachigen Raum.

Die Farben werden in Jena traditionell von unten gelesen.

Aktive Verbindungen

Ehemalige Verbindungen

Eisbaeria 
Die Eisbaeria war eine Studentenverbindung an der Landwirtschaftlichen Hochschule, aus der die  Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Jena hervorging. Im Privatbesitz von Jenaer Franken war ein Album der Eisbaeria, das mit dem Semesterfoto von 1858 beginnt und mit dem Semesterfoto vom Wintersemester 1866/67 endet. Es folgen 51 Porträtfotos. Das Album kommt in das Institut für Hochschulkunde und wird aufgearbeitet.

Pennälerverbindungen

Siehe auch 
 Erloschene Corps#Jena

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 70–74.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.
 Städtische Museen Jena (Hg.): Historischer Verbindungsführer. Die studentischen Corporationen der Universität zu Jena. Jena 1992.

!
Jenenser Verbindungen